Grandmaster (Marvel) - personage in de Marvel Comics
 Grandmaster (film) - Indiase film
 The Grandmaster (film) - Chinese film

Zie ook
 Grootmeester (doorverwijspagina)